Mentőosztag, (1999–2003) kanadai sorozat Fisher-Price alkotásában
 Mentőosztag, (2003) amerikai film Mike Kirton rendezésében

Hasonló
 A mentőosztag, (2022–) amerikai sorozat Craig Gerber alkotásában